«Хэнкок» () — американский комедийный фантастический боевик о супергероях 2008 года, снятый режиссёром Питером Бергом. В главных ролях снялись Уилл Смит и Шарлиз Терон.

Рекламный лозунг: Он — обычный человек… почти.

Сюжет 
Известный житель Лос-Анджелеса Джон Хэнкок (Уилл Смит) имеет необыкновенную силу, способность летать и неуязвимость к ранениям.
Своими способностями он пользуется, спасая жизни людей и ловя преступников.
Однако делает это он весьма грубо, нередко разрушая дома, дороги и нанося прочий многомиллионный ущерб городу.
При этом он крепко выпивает и хамит недовольным его выходками людям.

Cпециалист по пиару Рэй Эмбри (Джейсон Бейтман) пытается продвинуть в крупных корпорациях «глупый» проект, согласно которому компании бы бесплатно раздавали больным лекарства, помогали бы бедным и т. д. Символ компании — красное сердце. Разумеется, все относятся к Рэю пренебрежительно, но он не теряет надежды. Однажды Хэнкок спасает Рэя от верной смерти. В благодарность Рэй приглашает Хэнкока домой, угощает спагетти, знакомит со своей женой Мэри (Шарлиз Терон) и сыном Аароном (Джа Хэд). Рэй рассказывает Хэнкоку про местного хулигана Мишеля (Дег Ферч), который явно не в хороших отношениях с сыном Рэя. Аарон симпатизирует Хэнкоку, но Мэри явно в гневе. Хэнкок уходит.

Снова прилетев к дому Рэя, Хэнкок разбивает асфальт при посадке. Местный хулиган Мишель несколько раз называет Хэнкока козлом, что выводит героя из себя, и он отправляет Мишеля немного полетать.

Из присущего ему желания помогать людям, Рэй предлагает Хэнкоку изменить имидж: превратиться из хамоватого спасателя-алкоголика в идеального супергероя комиксов. Для начала Хэнкок, как законопослушный гражданин, садится в тюрьму за весь тот ущерб, который он причинил согражданам. Рэй постоянно навещает его и учит разным приёмам, с помощью которых можно повысить свою популярность: аккуратно взлетать и приземляться (а не на дорогие автомобили), совершать подвиги в специальном костюме, положенном любому герою комиксов, говорить встречным полицейским: «Good job!» (В русской версии — «Молодцом!», дословный перевод — «Хорошая работа!»)

И довольно скоро полиция зовёт Хэнкока на помощь, когда банда преступников ограбила банк и взяла заложников. В этот раз герой заботился не только о нейтрализации бандитов, но и о собственном имидже и вполне преуспел в этом. Теперь благодарные сограждане проводили его аплодисментами, а не оскорблениями, как это было раньше.

Расчувствовавшийся Хэнкок рассказывает Рэю и его жене Мэри свою грустную историю. Много лет назад он очнулся в больнице Майами с проломленной головой и не помнит, что было до этого. За прошедшие десятилетия (а именно 80 лет) Хэнкок ничуть не изменился, и даже пьянство его не состарило.

Неожиданно выясняется, что Хэнкок — не единственный супергерой в Лос-Анджелесе. Жена Рэя тоже умеет летать и может запросто проломить стену дома. Хэнкок очень заинтересовался этим феноменом, ведь он может открыть завесу над его прошлым. После долгих уговоров, сопровождающихся супергеройскими драками, разнёсшими часть Лос-Анджелеса, Мэри призналась, что три тысячи лет она была женой Хэнкока, но рассталась с ним сто лет назад, так как посчитала, что так будет лучше для всех.

Хэнкок разбирается с мелким грабителем в магазине, но тот стреляет в него, и Хэнкок получает ранение. Он падает, его отвозят в больницу. Оказывается, супергероев создавали парами, и, находясь рядом, они превращаются в смертных людей и становятся уязвимыми. Поэтому все прочие супергерои, жившие в счастливом браке, вымерли, остались только двое — Мэри и Хэнкок. Но они уже слишком долго пробыли вместе, и любая пуля, раньше отскакивавшая от них, теперь может оказаться смертельной. Они уже не раз были вместе… И каждый раз их пытались уничтожить, каждый раз Хэнкок спасал Мэри и они отдалялись друг от друга, но позже (через столетия) вновь сходились.

Тем временем из тюрьмы сбегают враги Хэнкока, мечтающие свести с ним счёты. Они нападают на супергероев в больничном комплексе, сразу ранят Мэри. Хэнкоку и Рэю удаётся добить обоих бандитов, но Хэнкок получает несколько пулевых ранений и падает без сознания. В процессе драки Мэри, лёжа на операционном столе, чувствует боль, которую испытывает Хэнкок, и пули, попадающие в него, убивают и её. Рэй со своим сыном проходит мимо лежащего без чувств Хэнкока. Они решают, что он мёртв. Но Хэнкок открывает глаза, выпрыгивает на улицу и из последних сил летит подальше от Мэри. Чем дальше он улетает, тем сильнее становится; каждый его скачок, сопровождаемый ударами об асфальт, транспорт, небоскрёбы, отражается на Мэри как разряд дефибрилляции. Она оживает. Хэнкок улетает в направлении Луны.

Спустя месяц, Рэй идёт с Мэри и Аароном по набережной. Хэнкок связывается с Рэем по телефону и предлагает посмотреть на небо. Рэй видит на Луне символ его компании — красное сердце, который там, очевидно, изобразил Хэнкок. Хэнкок спрыгивает с крыши небоскрёба в костюме супергероя.

После финальных титров полиция окружает преступника, который хватает женщину и берёт её в заложники. Прилетает Хэнкок, но преступник обращается к нему «Хренкок», говорит, что его костюм «водолазный», и под конец называет его уродом. Хэнкок оборачивается и делает раздражённое, немного уставшее лицо.

В ролях 
 Уилл Смит — Джон Хэнкок
 Шарлиз Терон — Мэри Эмбри
 Джейсон Бейтман — Рэй Эмбри
 Джа Хэд — Аарон Эмбри
 Дег Ферч — Мишель
 Даррел Фостер — сержант полиции
 Эдди Марсан — Рэд
 Дэвид Мэтти
 Аттикус Шаффер — мальчик на автобусной остановке (впервые на широком экране)

Происхождение имени главного героя 
Происхождение имени главного героя объясняется существованием устойчивого выражения «Распишись как Джон Хэнкок», «Мне нужен твой Джон Хэнкок» или просто «Сделай хэнкок», которое в США означает просьбу поставить свою подпись. Происхождение этой фразы связано с размашистой подписью под декларацией независимости США председателя конгресса Джона Хэнкока. Так в фильме, забыв своё имя из-за амнезии, герой Смита решил, что его зовут Джон Хэнкок, неправильно поняв эти слова медсестры в реанимации. Видимо, по этой же причине он увлёкся царапаньем каракулей на любой свободной поверхности — на бумаге, на стенах в тюрьме, нацарапанный на Луне крупный символ тоже весьма вписывается в этот образ.

Это объяснение происхождения имени Хэнкока в русской версии было заменено, поскольку далеко не всем известно выражение «Мне нужен твой Хэнкок». В русской версии фильма имя Джон он придумал себе сам, а фамилию Хэнкок взял с коробки с супом.

Прокат 
За неделю до его премьеры в США фильм был показан на военной базе США на Ближнем Востоке — показ был бесплатным для всех американских военнослужащих на этой базе.

Премьера фильма в России состоялась 19 июня 2008 года на 30-м Московском международном кинофестивале.

Первоначально фильм получил рейтинг «R» за то, что герой Смита употребляет алкоголь в присутствии несовершеннолетних и летает в состоянии алкогольного опьянения.

Сиквел 
14 сентября 2009 года режиссёр первой части Питер Берг в интервью каналу MTV заявил, что Шарлиз Терон и Уилл Смит подтвердили своё участие в сиквеле фильма «Хэнкок». В качестве сценаристов к проекту приписаны Адам Фиерро и Глен Маззара, работавшие над сериалами «Декстер» и «24 часа». Выход второй части был запланирован на 2015 год, однако позже создатели подтвердили информацию, что релиз перенесён на неопределённое время.

Примечания

Ссылки 

 
 Обзор и критика фильма Rolling Stone

Фильмы США 2008 года
Фантастические фильмы 2008 года
Фильмы-боевики США
Фантастические комедии США
Американские фильмы о супергероях
Комедийные фильмы о супергероях
Фильмы-драмы США
Комедийные боевики
Фантастические боевики
Чёрные комедии США
Фильмы Columbia Pictures
Фильмы на английском языке
Фильмы об амнезии